La Namco System 22 è il successore di Namco System 21. È stato pubblicato la prima volta nel 1993 con il gioco Ridge Racer. Era essenzialmente una continuazione dell'hardware del System 21 , dove la CPU principale fornisce una descrizione della scena in una banca di chip DSP che eseguono tutti i calcoli necessari 3D. Ulteriori miglioramenti grafici inclusi texture mapping, Gouraud shading, effetti di trasparenza, e la profondità cueing grazie ai chip/chipset Evans & Sutherland ' TR3 '.
Una variante del sistema, denominata System Super 22, è stata messa in commercio nel 1995. L'hardware è sostanzialmente simile al System 22, ma con un tasso di poligono leggermente superiore e più effetti speciali possibili.
Entrambi System Super 22 e System 22 possono rendere la grafica notevolmente migliore, in alta risoluzione e ad un framerate più elevato rispetto alle capacità grafiche dell'originale Sony PlayStation, Sega Saturn e Nintendo 64, ma molto meno del Sega Dreamcast.

Specifiche tecniche del System 22 
CPU: Motorola 68020 32-bit @ 24.576 MHz
DSP: 2x Texas Instruments TMS32025 @ 49.152 MHz (exact number of DSPs may vary)
Sound CPU: Mitsubishi M37702 (System 22 Games) or M37710 (System Super 22 games) @ 16.384 MHz
Sound Chip: Namco C352
 + Namco Custom Chips

Lista dei giochi System 22 / System Super 22

Pubblicati 
Ace Driver (1994)
Ace Driver: Victory Lap (1995)
Air Combat 22 (1995)
Alpine Racer (1994)
Alpine Racer 2 (1996)
Alpine Surfer (1996)
Aqua Jet (1996)
Armadillo Racing (1996)
Cyber Commando (1994)
Cyber Cycles (1995)
Dirt Dash (1995)
Prop Cycle (1996)
Rave Racer (1995)
Ridge Racer (1993)
Ridge Racer 2 (1994)
Time Crisis (1995)
Tokyo Wars (1995)

Non pubblicati 
SimDrive (1992)

Collegamenti esterni 

Macchine arcade
Schede arcade Namco